Вільям Стренг — британський дипломат, радник уряду Великої Британії від 1930-х до 1950-х років, постійний заступник міністра закордонних справ від 1949 до 1953 року.
 Гілберт Стренг — американський математик, із внеском у теорію скінченних елементів, варіаційне числення, вейвлет аналіз і лінійну алгебру.
 Джеймс Стренг — американський церковний діяч, мормон.